

Geografia 
 Mariga – local government area della Nigeria

Persone 
 Daniel Mariga – scultore zimbabwese
 Giovanni Mariga – anarchico italiano
 Joram Mariga – scultore zimbabwese
 McDonald Mariga – calciatore keniota